Rosa de Lima puede referirse a:

Personas 
 Rosa de Lima (Isabel Flores de Oliva, 1586-1617), primera santa católica de América.
 Rosa de Lima Manzano Gete (1949-1988), dirigente política española.

Lugares 
 Estación de Burgos Rosa Manzano, estación de ferrocarril en Burgos (España) nombrada así en recuerdo a la política española Rosa de Lima Manzano.
 Distrito de Santa Rosa (Lima), Perú.

Otros 
 Santa Rosa de Lima